Gideon Adlon (1997-), actrice américaine ;
 Lorenz Adlon (1849-1921), fondateur de l'hôtel Adlon à Berlin ;
 Pamela Adlon (née en 1966), productrice américaine ;
 Percy Adlon (né en 1935), réalisateur allemand.

Voir aussi 
 Hotel Adlon, un hôtel situé dans le centre-ville de Berlin ;
 Hotel Adlon, un film de Josef von Báky (1955), inspiré de l'hôtel Adlon ;
 Hôtel Adlon, un roman de Philip Kerr (2009), inspiré de l'hôtel Adlon.

Homonymie de titre